Дзандоменеги ():

 Дзандоменеги, Луиджи (1779—1850) — венецианский скульптор.
 Дзандоменеги, Федерико (1841—1917) — итальянский художник, представитель импрессионизма, внук Луиджи Дзандоменеги.